Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Steve DeVries e David Macpherson che hanno battuto in finale Mark Keil e Dave Randall 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Ken Flach /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (primo turno)

 Steve DeVries /  David Macpherson (campioni)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1992
ATP Tour 1992